El lobo de mar puede referirse a

 El lobo de mar, novela de Jack London; o
 El lobo de mar, película basada en la anterior.